Понсен () — кантон во Франции, департамент Эн
 Понсен () — коммуна во Франции, департамент Луара
 Понсен () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Замок Понсен (:fr:Château de Poncin) — замок во Франции, в коммуне Понсен (Эн)
 Понсен, Этьен де (род. 1964) — французский дипломат.